akcja (literatura)
 akcja (finanse)
 akcja (społeczeństwo)
 akcja (film)
 film akcji
 akcja (gry fabularne)
 akcja zbrojna
 akcja strun

Zobacz też 
 Akcjonizm